Великий князь Сергей — имя двух членов дома Романовых, двоюродных братьев:

 Великий князь Сергей Александрович, сын Александра II.
 Великий князь Сергей Михайлович, сын Михаила Николаевича.